Il singolare del torneo di tennis GWA Tennis Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paul Annacone che ha battuto in finale Kelly Evernden 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Annacone (campione)
 Ben Testerman (quarti di finale)
 Terry Moor (secondo turno)
 Bud Schultz (quarti di finale)

 Brian Teacher (primo turno)
 Marty Davis (quarti di finale)
 Francisco González (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GWA Tennis Classic 1985